Щастный — фамилия. Известные носители:
 Щастный, Алексей Михайлович (1881—1918) — российский военно-морской деятель; капитан 1-го ранга.
 Щастный, Василий Николаевич (1802—после 1854) — русский поэт, переводчик, журналист; знакомый А. С. Пушкина и А. А. Дельвига.
 Щастный, Сергей Михайлович (1875—1943) — русский, советский и украинский микробиолог и эпидемиолог.

Примечания